„Бронзова спирала” је југословенска телевизијска серија снимљена 1988. године.

Улоге 

|-
|Виктор Преис || Јосеф Ресел
|-
|Звоне Агрез || 
|-
|Иво Бан ||
|-
|Данило Бенедичић || 
|-
|Јосеф Блáха || 
|-
|Станислава Бонисегна || 
|-
|Бохуслав Чап || 
|-
|Мајда Грбац ||
|-
|Марјан Хластец ||
|-
|Милада Калезић || 
|-
|Роман Кончар ||
|-
|Љуба Крбова || 
|-
|Франц Марковчич || 
|-
|Иванка Мезан || 
|-
|Франтишек Немец || 
|-
|Милан Риехс || 
|-
|Мартин Ружек || 
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Борис Роснер || 
|-
|Јарослав Саторански || 
|-
|Нина Скрбинск || 
|-
|Златко Шугман || 
|-
|Либусе Свормова || 
|-
|Карел Урбанек || 
|-
|Јан Власак || 
|-
|Олдрих Визнер || 
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије